Édouard Destenay (1850-1924), militaire et compositeur français ;
 Maurice Destenay (1900-1973), homme politique belge.